

Patronyme 

 Abraham Cusin, horloger de la République de Genève du  ;
 Alphonse Cusin (1820-1895), architecte français ;
 Charles Cusin (1574-1612), horloger de la République de Genève ;
 Gaston Cusin (1903-1993), syndicaliste, résistant, haut fonctionnaire français ;
 Georges Cusin (1902-1964), acteur français ;
 Jules-Alexandre Cusin (1869-1937), ecclésiastique français ;
 Marco Cusin (né en 1985), joueur de basket-ball italien ;
 Rémi Cusin (né en 1986), coureur cycliste français ;
 Maurice Cusin (1884-1967), industriel français ;
 Christine Cusin-Paris, journaliste sportive française.